Klemenčič est un nom de famille slovène notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Blaža Klemenčič (née en 1980), cycliste slovène ;
 Goran Klemenčič (né en 1972), homme politique slovène ;
  (1853–1901), physicien slovène ;
 Janez Klemenčič (né en 1971), rameur slovène ;
  (1891–1928), militant communiste slovène ;
 Zoran Klemenčič (né en 1976), coureur cycliste slovène.

Notes et références